Comuna Izvoare se poate referi la:

Comuna Izvoare, Dolj – comună din județul Dolj, România
 Comuna Izvoare, Florești – comună din raionul Florești, Republica Moldova
Comuna Izvoare, Sîngerei – comună din raionul Sîngerei, Republica Moldova

Vezi și
Comuna Izvoarele